Эшпай — фамилия. Известные носители:

 
 Эшпай, Валентин Андреевич (1953—2016) — советский и российский кинокритик, киновед.
 Эшпай, Яков Андреевич (1890—1963) — советский композитор, музыковед-фольклорист, хормейстер и педагог.

Примечания